Araruna, comune dello stato del Paraná in Brasile.
 Araruna, comune dello stato del Paraíba in Brasile.